Křelovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křelovice (okres Plzeň-sever)
 Křelovice (okres Pelhřimov)